

Geografia
Azerbaigian
Marsan – comune del distretto di Qax
Francia
Marsan – comune del Gers
Italia
Marsan – frazione di Marostica in provincia di Vicenza
Marsan – frazione di Nus in Val d'Aosta

Persone
Eddie Marsan (1968) – attore britannico
Pietro di Marsan (fine secolo XI-1163) – visconte di Marsan e conte di Bigorre
Virginie Marsan (1985) – attrice italiana